Spencer County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Spencer County (Indiana)
 Spencer County (Kentucky)